Вуд Ривер има више значења:
 Вуд Ривер (Илиноис)
 Вуд Ривер (Небраска)